Chronologie de la télévision
 Avant 1930 à la télévision - 1930 à la télévision - 1931 à la télévision

Évènements

Naissances 
 6 janvier : Vic Tayback, acteur et réalisateur américain († ).
 11 janvier : Rod Taylor, acteur, producteur et scénariste australien († ).
 10 février : Robert Wagner, acteur américain. 
 2 mars : Émile Cohen-Zardi dit Dominique Zardi acteur, journaliste, écrivain et parolier français († ). 
 24 mars : Steve McQueen, acteur américain († ).
 10 avril : Michel Polac, journaliste français († ).
 20 avril : Pierre Hatet, acteur français.
 31 mai : Clint Eastwood, acteur et réalisateur américain. 
 4 juin : Edward Kelsey, acteur britannique († ). 
 19 juin : Gena Rowlands, actrice américaine, veuve de  John Cassavetes.
 29 juin : Viola Léger, actrice américaine.
 14 juillet : Abel Fernández, acteur américain († ).
 10 octobre : Kim Winona, actrice américaine († ).

Décès